Esistono più comuni francesi con questo nome

Vauvillers – Alta Saona
Vauvillers – Somme